Натали Дормер (; рођена 11. фебруара 1982. у Редингу) британска је глумица најпознатија по улогама Ане Болен у серији Тјудорови и Марџори Тајрел у серији Игра престола.

Филмографија 

|-
| 2005. || Казанова || -{	Casanova}- || Викторија||
|-
| 2007. || Сјајан план || -{Flawless}- || Каси||
|-
| 2009. || Место живота || -{City of Life}- || Олга||
|-
| 2011. || В.Е. || -{W.E.}- || Елизабет Боуз-Лајон||
|-
| 2011. || Капетан Америка: Први осветник || -{Captain America: The First Avenger}- || Лорин||
|-
| 2013. || Далеко од куће || -{A Long Way from Home}- || Сузан||
|-
| 2013. || Трка живота || -{Rush}- || Џема||
|-
| 2013. || Саветник || -{The Counselor}- || Плавуша||
|-
| 2014. || Клуб насилника || -{The Riot Club}- || Чарли||
|-
| 2014. || Игре глади: Сјај слободе - Први део || -{The Hunger Games: Mockingjay – Part 1}- || Кресида||
|-
| 2015. || Игре глади: Сјај слободе - Други део || -{The Hunger Games: Mockingjay – Part 2}- || Кресида||
|-
| 2016. || Шума || -{The Forest}- || Сара и Џес Прајс||
|-
| 2016. || Нулти пацијент || -{Patient Zero}- || Џина Роуз||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 2005. || Удаљене обале || -{Distant Shores}- || жена са мобилним|| 1 епизода
|-
| 2005. || Ребус || -{	Rebus}- || Филипа Балфор|| 1 епизода
|-
| 2007–2010.
| Тјудорови
| -{The Tudors}-
| Ана Болен
| 21 епизода
|-
| 2009. || Ремек дело || -{Masterwork}- || Мо Мерфи||
|-
| 2009. || Марпл: Зашто нису питали Еванса? || -{Agatha Christie's Marple}- || Мојра Николсон||
|-
| 2011. || Свила || -{Silk}- || Нијам Кранич|| 6 епизода
|-
| 2011
| Сенке
| -{The Fades}-
| Сара Ечиз
| 6 епизода
|-
| 2012–2016.
| Игра престола
| -{Game of Thrones}-
| Марџори Тајрел
| номинација - Награда Удружења глумаца за најбољу глумачку поставу у драмској серији (2014, 2015)
|-
| 2013–2015.
| Елементарно
| -{Elementary}-
| Ајрин Адлер/Џејми Моријарти
|
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Британске глумице
Енглеске глумице
Биографије живих особа